

Шоста — річка у Пермському краї, ліва притока Сіви
 Шоста — річка в Тюменській області, ліва притока Тямки